Премия Лоренса Оливье в номинации «Лучшее новое лицо» — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. Была создана в 1980 году и переименована 1984 году в честь великого британского актёра. Последнее вручение в данной номинации проводилось в 2008 году.

1980-е годы

2000-е годы

Комментарии

Ссылки 

 

Премия Лоренса Оливье